Lindhardt steht für:
 Lindhardt (Kitzscher), Ortsteil der Stadt Kitzscher im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Lindhardt (Naunhof), Ortsteil der Stadt Naunhof im Landkreis Leipzig, Sachsen

Lindhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Bendt Lindhardt (1804–1894), dänischer Pfarrer, Mitglied des dänischen Parlaments
 Jan Lindhardt (1938–2014), dänischer Theologe und lutherischer Bischof
 Jens Lindhardt (* 1946), dänischer Ruderer   
 Lauritz Christian Lindhardt (1842–1906), dänischer Zahnarzt
 Poul Georg Lindhardt (1910–1988), dänischer Theologe  
 Thure Lindhardt (* 1974), dänischer Schauspieler
 Tine Lindhardt (* 1957), dänische lutherische Bischöfin